— анимационный фильм японского режиссёра Исао Такахаты, выпущенный Studio Ghibli в 1988 году. Фильм представляет собой экранизацию рассказа Акиюки Носаки, впервые опубликованного в 1967 году и носящего частично автобиографический характер. Действие фильма происходит в Кобе в конце Второй мировой войны; он описывает судьбу двух японских детей — подростка Сэйты и его сестры Сэцуко — в последние месяцы войны. Оригинальный рассказ, опубликованный в ежемесячнике «Оорю Ёмимоно», был удостоен премии Сандзюго Наоки. Помимо анимационного фильма, были выпущены и игровые экранизации с живыми актёрами: телефильм в 2005 году и игровой кинофильм в 2008 году.

Сюжет 
Фильм открывается смертью Сэйты — он умирает от истощения на станции Санномия в Кобе 21 сентября 1945 года, уже после окончания войны, не зная, какое число на календаре. Люди проходят мимо грязного бродяги, сидящего у колонны метро. Его последнее слово — "Сэцуко". Наступает вечер. Уборщик подбирает и выбрасывает предмет, который парень носил с собой до конца — ржавую жестянку из-под леденцов с пеплом и обломками костей. Среди летающих светлячков появляются силуэты Сэйты и его сестры Сэцуко — пока ещё живых и счастливых. Они садятся на поезд.

Действие переносится на несколько месяцев назад, когда американские бомбардировщики B-29 сбрасывают напалмовые бомбы на Кобе: сгорают целые кварталы, и в огне погибает мать Сэйты и Сэцуко, а также сгорает их дом. Отец детей служит в это время в Императорском флоте Японии, и никаких вестей от него нет. Сэйта пытается наладить нормальную жизнь, скрыв от сестры смерть матери, и на некоторое время они вдвоем приют у своей тётки. Чтобы выжить Сэйта продает сохранившиеся вещи матери, в том числе обменивая ее кимоно на рис. Однако со временем тетка начинает относиться к детям недружелюбно, устав от «нахлебников» и постоянно обманывая их в еде и уличая в неблагодарности и в излишнем веселии, когда Сэйта пытается отвлечь или развеселить сестру, в частности игрой на пианино и веселой песенкой. В конце концов Сэйта уходит из её дома, забрав с собой сестру. Они селятся в заброшенных убежищах на берегу реки. Брат и сестра выпускают светлячков в своё жилище, но на следующий день обнаруживают насекомых мёртвыми. Сэцуко хоронит их в ямке и спрашивает у брата, почему они должны были умереть, но Сэйта не может найти ответа. Сэцуко говорит, что уже знает о смерти матери — тетка позаботилась об этом.

Когда у них заканчивается рис и все сбережения, Сэйта пытается воровать еду на поле крестьян, где его ловят,  избивают и сдают полиции, но местный полицейский его отпускает. Чтобы выжить, Сэйта каждый раз пробирается в город во время бомбардировок и ворует в домах людей, которые в это время прячутся в убежищах. Из здоровых детей они постепенно превращаются в живые скелеты. Сэцуко заболевает и Сэйта отводит сестру к врачу, который объясняет, что девочка страдает от недоедания и обезвоживания, но не предлагает никакой помощи. Чтобы как-то облегчить ее страдания, Сэйта дает ей ледяную крошку, осыпавшуюся на землю от распыла брусков льда вместо ее любимых леденцов.

В городе Сэйта раздобывает немного еды за последние сбережения матери и узнает о безоговорочной капитуляции Японии. Императорский флот разгромлен, а значит, их отец скорее всего мертв. Хоть у них теперь есть возможность купить еду и даже целый арбуз, это уже не может исправить ситуацию с истощением Сэцуко, которая засыпает и больше не просыпается. В рассказе ее смерть датирована 22 августа 1945 года. Это мрачное событие оттеняется вновь оживающим городом: продавец угля в разговоре о правильной кремации ребенка называет день "прекрасным", на фоне груженной углем телеги японки в красивых платьях возвращаются в свои оставленные дома. Сэйта кремирует Сэцуко вместе с ее любимой куклой, а ее прах помещает в жестяную коробку из-под леденцов (на протяжении всего мультфильма леденцы играли важную роль для девочки, служа ей успокоением и единственным отвлечением от творившегося вокруг ужаса).

Последние кадры фильма показывают духи Сэйты и Сэцуко на склоне холма с видом на современный Кобе.

Персонажи 
Сэйта — обычный четырнадцатилетний подросток. У него не закончилось детство, а на него свалилась война и смерть родителей. Он понимает, что должен заботиться о сестрёнке, а не получается, он ещё этого не умеет. Приютившие брата и сестру родственники постепенно устают от двух нахлебников. Сэйта уходит от тётки, забирая с собой сестрёнку. Чтобы добыть еду, мечтательный интеллигентный подросток Сэйта мародёрствует во время бомбёжек. В конце фильма умирает от истощения.
 Сэйю: Цутому Тацуми

Сэцуко — сестра Сэйты. Война застаёт Сэцуко маленьким ребёнком. Она бегает и шалит в перерывах между бомбёжками, качается на качелях и играет в свои нехитрые игрушки, творит незамысловатые и милые детские дурачества, будучи с уверенностью ребёнка убеждённой, что её брат защитит её от всего. Умерла от недоедания и инфекции.
 Сэйю: Аяно Сираиси

Мать Сэйты — погибает в здании школы после бомбёжки. Из-за сильных ожогов не дожила до отправки в больницу.
 Сэйю: Ёсико Синохара

Тётка Сэйты — до войны тётка просто завидовала богатству своих родственников, а во время войны, когда еды не хватает даже ей с её дочерью, она оказывается с племянниками в равном положении и использует принцип — «кто не работает, тот не ест». Тётка советует Сэйте пойти работать в пожарную бригаду и получать паёк. Она видит в племянниках обузу, воспринимая отказ Сэйты от работы как прихоть избалованного мальчишки. Тётка вовсе не считает себя злой или бессовестной, а даже наоборот. Она укоряет сирот, психологически подталкивая Сэйту к уходу, которому она рада.
 Сэйю: Акэми Ямагути

История создания 
Акиюки Носака написал роман под влиянием угрызений совести в 1967 году. Сюжет построен на реальных событиях из его биографии: во время Второй мировой войны умерла из-за болезни одна из его сестёр, его приёмный отец погиб во время авианалёта на Кобэ в марте 1945 года, а затем его вторая сестра умерла от голода в Фукуи. Книга «Могила светлячков» считается классикой японской литературы, посвящённой Второй мировой войне. Чтобы подобрать детей на роль Сэцуко и Сэйты, режиссёр Исао Такахата отправился в Кобе, потому что он хотел, чтобы главных героев озвучивали люди с голосовым акцентом именно этого региона. Там он и нашёл пятилетнюю Аяно Сираиси, которая впоследствии озвучила Сэцуко. Экранизация книги планировалась как часть школьной программы. Фильм был выпущен в паре с «Мой сосед Тоторо» Хаяо Миядзаки, чтобы «протолкнуть» «Тоторо» к зрителю. Действительно, «Могила» и «Тоторо» были закуплены многими школьными советами для показа ученикам. Помимо аниме-экранизации роман Носаки имеет ещё две игровые экранизации: первая, снятая режиссёром Тоей Сато в 2005 году, и вторая — 2008 году, снятая Таро Хюгадзи.

Критика и отзывы 
По мнению американского критика Роджера Эберта фильм принадлежит к списку лучших фильмов о войне. 3 место в списке 100 лучших аниме фильмов согласно журналу Paste. 15 место среди 100 лучших анимационных фильмов по версии журнала Time Out.

Фильм был удостоен двух главных призов на Чикагском детском международном кинофестивале (1994) и Специального приза японских критиков «Голубая лента».

В Южной Корее «Могила светлячков» была запрещена к прокату из-за отрицательных коннотаций по отношению к Японии военных лет (Япония аннексировала Корею в 1910 году и сохраняла власть над полуостровом до 1945 года). В Корее не приветствуются фильмы, в которых японцы военных лет предстают достойными сочувствия, а не порицания.

См. также 
 Босоногий Гэн
 В этом уголке мира

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Фильмы Исао Такахаты
Studio Ghibli
Фильмы о Второй мировой войне